Essens har flere betydninger:
 Essens (filosofi) – et begreb indenfor filosofi og metafysik.
 Essens (lugt) – et ekstrakt som anvendes til likør- eller parfumetilvirkning. Som synonym kan anvendes ordet udtræk.